Tous les numéros de téléphone au Maroc comportent 9 chiffres (à l'exclusion du 0).

Le Maroc utilise un plan de numérotation fermé, c'est-à-dire que le préfixe n'est pas omis pour les appels locaux. Ceci est nécessaire car la même zone géographique peut être desservie par plusieurs préfixes. Casablanca, par exemple, a 10 préfixes.

Les préfixes fixes et mobiles appartiennent exclusivement à une seule compagnie de téléphone. 

Dans la liste suivante, les opérateurs téléphoniques sont indiqués par les lettres suivantes : 

I = Maroc Télécom (En arabe Itissalat Al-Maghrib (IAM) اتصالات المغرب) (fixe) 

O = Orange (Anciennement Méditel) (NGN)

(ℹ️) : Méditel (Médi Télécom) devient officiellement Orange à partir du 8 décembre 2016.

W = Inwi (NGN fixe)  --  Anciennement "WANA"

X = Inwi (GSM fixe)

(ℹ️) : En 2007, Maroc Connect est devenu Wana, le troisième opérateur de la maison de téléphones et internet 3G. En 2009, Wana remporte la troisième licence GSM au Maroc avec  sa marque Inwi.

Histoire

1990 - Transition vers des nombres à 6 chiffres 
En 1990, les numéros de téléphone à 6 chiffres ont été introduits

199. - Transition de nombres à 6 chiffres à 7 chiffres

2000 - Transition de nombres à 7 chiffres à 8 chiffres 
Le 13/10/2000 à 23h00 UTC, la zone de numérotation au Maroc a été divisée en 5 parties en ajoutant un autre chiffre à tous les indicatifs régionaux du Maroc.

2006 - Fusion de 04 en 02 et 05 en 03 
Six ans plus tard (24/03/2006 à 23:00 UTC), une partie de cette scission a été inversée afin de faire place aux réseaux cellulaires. La zone de numérotation 04 a été fusionnée en 02 et 05 a été fusionnée en 03, ce qui a amené 02 à couvrir le sud tandis que 03 a couvert le nord. Cela pouvait être fait facilement car il n'y avait pas de conflits.

2009 - Passage des nombres à 8 chiffres à 9 chiffres 
Le 07/03/2009 à 02h00 UTC, les numéros de téléphone au Maroc ont reçu un autre chiffre supplémentaire. Un 5 a été ajouté à tous les numéros fixes tandis qu'un 6 a été ajouté aux numéros mobiles. Les numéros 08 sont devenus 080 et 09 sont devenus 089.

Tableau résumé :

Liens externes et Sources

Liens Utiles 
 Liste des préfixes des opérateurs de téléphonies mobile et fixe au Maroc
 Plan de numérotation officiel du Maroc (incomplet)
 Guide mondial de numérotation téléphonique (obsolète)
 Plan de numérotation - Agence nationale de réglementation des télécommunications (français et arabe)

 Liste des allocations de l'UIT

Télécommunications au Maroc